Nikita ist:

 Nikita (Name), ein Name
 Nikita (Film), ein Spielfilm von Luc Besson, und darauf basierend:
 Nikita (Fernsehserie), eine Fernsehserie von 1997 bis 2001
 Nikita (Fernsehserie, 2010), eine Fernsehserie von 2010 bis 2013
 Nikita (Jawlensky), ein Gemälde von Alexej Jawlensky
 Nikita (Lied), ein Lied von Elton John
 Nikita (Ort), eine Siedlung städtischen Typs als Teil der Stadt Jalta, Autonome Republik Krim

Siehe auch:
 Nikitas